Lürmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Wilhelm Lürmann (1834–1919), deutscher Hüttentechniker
 Werner Lürmann (1897–1958), deutscher Dichter

Siehe auch:
 Lührmann